Паринов — русская фамилия.

Известные носители 
 Паринов, Валентин Олегович (род. 1959) — советский пловец, призёр чемпионата Европы (1977).
 Паринов, Иван Анатольевич (род. 1956) — российский учёный-механик, доктор технических наук (2008).
 Паринов, Николай Васильевич (род. 1947) — российский политический деятель, депутат Государственной думы (1993—1995).